Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel (Elversele), België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel (Hoegaarden), België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel (Moerzeke), België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel (Reuver), Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel (Tildonk), België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost-ter-Warandekapel, Sint-Kruis-Winkel, België

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw van Troostkerk